Theopompos ( Theópompos) ist ein griechischer Name. Bekannte Namensträger:

 Theopompos von Chios, Geschichtsschreiber, 4. Jahrhundert v. Chr.  
 Theopompos (Dramatiker), athenischer Komödiendichter, 5./4. Jahrhundert v. Chr.
 Theopompos von Kolophon, Epiker
 Theopompos (Sparta), spartanischer König, 8./7. Jahrhundert v. Chr.
 Gaius Iulius Theopompos aus Knidos, Mythograph, 1. Jahrhundert v. Chr.